Carlos Mejía (1991-) – gwatemalski piłkarz
 Carlos Mejía (1997-) – honduraski piłkarz
 Carlos Mejía (2000-) – honduraski piłkarz